Landtagswahlkreis 117 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Unna III – Hamm II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Paderborn I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Hamm (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Arnsberg (1947 bis 1962)